Franciaország
Beauvoir, település Franciaországban, Manche megyében
Beauvoir, település Franciaországban, Oise megyében
Beauvoir, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Beauvoir, település Franciaországban, Yonne megyében
Beauvoir-de-Marc, település Franciaországban, Isère megyében
Beauvoir-Wavans, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Beauvoir-en-Royans, település Franciaországban, Isère megyében
Beauvoir-sur-Mer, település Franciaországban, Vendée megyében
Beauvoir-sur-Niort, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Beauvoir-en-Lyons, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében